Ма́ска для сна — предмет одежды, предназначенный для защиты глаз от яркого света во время сна и сделанный, как правило, из текстильных материалов. Большинство масок для сна пропускают свет в малых количествах, а не подавляют его полностью.

Использование 
Маска может быть использована:
 по прямому назначению: для перекрывания света во время сна, особенно для людей, которые спят днём, а также для живущих в местностях, где бывают полярные дни. Доказано, что темнота способствует выработке гормона сна мелатонина, и маска позволяет достичь более глубокого сна. Маски также могут обеспечить облегчение при клаустрофобии при магнитно-резонансной томографии пациентов.
 В детских играх, таких как «Приколи хвост ослу», жмурки и при разбивании пиньяты.
 В ролевой психологической игре «Мафия» маски такого вида (тканевые в противопоставление пластмассовым) ввиду их удобства и бесшумности используются во всех профессиональных лигах и игровых клубах: маски делают невозможным подглядывание во время игры.
 В некоторых боевых искусствах, для развития разных чувств, таких как осязание или слух.
 В сенсорной депривации как инструмент для медитации (обращение внимания на себя, а не на внешние факторы).
 При похищении жертвам, заложникам, заключённым и т. д. могут быть завязаны глаза, чтобы избежать идентификации места расположения или людей (общей альтернативой этому является использование капюшона).
 Для сборки кубика Рубика и других головоломок вслепую.
 Также маска используется как повязка в БДСМ для сексуального разнообразия.

См. также 
 Повязка на глаз
 Шоры
 Беруши для сна
 Наушники для сна

Ссылки 
 В словаре Merriam-Webster

Маски
Одежда для сна